Бори́с Бро́дский:* Бродский, Борис Александрович (1910—1956) — советский сценарист игровых художественных и мультипликационных фильмов.
 Бродский, Борис Ионович (1920—1997) — русский писатель, искусствовед и театральный педагог, краевед Москвы.
 Бродский, Борис Николаевич (1908—?) — советский скульптор.